Der Dreiband-Weltcup 1990/4 war das 4. Weltcupturnier im fünften Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 29. November bis zum 2. Dezember 1990 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Norrköping in Schweden statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Schweden.

Geschichte 
Nach vielen Enttäuschungen in den letzten Jahren meldet sich Raymond Ceulemans in dieser Weltcup-Saison eindrucksvoll zurück. Nach seinem Sieg in Paris gewann er sein zweites Turnier und übernahm die Führung im Gesamtweltcup. Lediglich gegen seinen ärgsten Gegner der letzten zwanzig Jahre Nobuaki Kobayashi musste er im Achtelfinale nach 0:2-Satzrückstand zittern. Ceulemans gewann die nächsten drei Sätze mit 15:10, 15:13 und 15:13. Gegen den überragenden Spieler der letzten Jahre Torbjörn Blomdahl siegte Ceulemans mit einer Klasseleistung mit 3:2 Sätzen und einem sehr guten Durchschnitt von 2,240. Im Finale gab es einen glatten 3:0-Sieg gegen den in diesem Jahr sehr gut spielenden Richard Bitalis.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Yoshihiko Mano
  Marco Zanetti

Wildcards BWA:
  Dieter Müller
  Sang Chun Lee
  Dick Jaspers
  Nobuaki Kobayashi
  Karsten Lieberkind
  Peter Thögersen
  Hans Laursen
  Louis Havermans
  Maximo Aguirre

Qualifikanten Spa:
  Christoph Pilss
  Tatsuo Arai

Ausrichterplätze:
  mit 9 Teilnehmern

Modus 
Gespielt wurde das Turnier erstmals mit 28 Teilnehmern. Somit haben deutlich mehr Spieler die Möglichkeit an einem Weltcup-Turnier teilzunehmen. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1990 4
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Schweden
Sportveranstaltung in Norrköping